The Lighthouse kan syfta på:

 The Lighthouse (film) – en skräckfilm från 2019
 The Lighthouse (musikalbum av Red Flag) – ett musikalbum av Red Flag från 1974
 The Lighthouse (opera av Peter Maxwell-Davies) – en opera